A5 может означать:

Термины 
 A5 — алгоритм шифрования, используемый при передаче данных между телефоном и базовой станцией в европейской системе мобильной цифровой связи GSM;
 A5 — распространённый формат бумаги
 A5 — в музыке: ля 5-й октавы
 A5 — название автобанов в Европе (автобан № 5).
 A5 — шоссе в Хорватии

Наименования торговых марок и изделий 
 A5 — российская аптечная сеть;
 A5 — Фольксваген (VAG), платформа A5 (PQ35), группа А;
 A5.ru - российский онлайн-конструктор сайтов, предоставляющий бесплатный хостинг;
 Apple A5 — двухъядерный микропроцессор компании Apple;
 ASUS A5 — ноутбук компании ASUSTeK Computer;
 Audi A5 — спортивный автомобиль (двухдверное купе на платформе Audi A4);
 Cortex-A5 — версия архитектуры семейства процессоров компании ARM Ltd
A5 - канал на YouTube;

См. также 
 Леопард 2 — немецкий боевой танк имеет модификацию A5.
 Ангара-А5 — российская ракета-носитель тяжёлого класса.
 А-5 - многозначный термин.